Giánnis Zaradoúkas (en grec : ), est un footballeur grec né le  à Athènes. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Palmarès 
 Avec le Panserraikós :
 Champion de Grèce de D2 en 2008.

Statistiques détaillées

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international grec
Joueur du Panathinaïkos
Joueur du Panserraikos FC
Joueur de l'Ethnikós Le Pirée
Joueur de l'Olympiakos Volos
Joueur de l'Olympiakos
Joueur du PAS Giannina
Naissance en décembre 1985
Naissance à Athènes